Spiking bezeichnet
 einen meist unerwünschten Effekt, der während der Einschwingphase eines Lasers auftritt.
 Hinzugeben eines Analyts bei der Standard-Additionsverfahren in der Analytischen Chemie.
 Hinzugeben eines Analyts beim Interner Standard um den Probenverlust zu ermitteln.

Siehe auch:
Spiken (Begriffsklärung)